Федотиха — название населённых пунктов в России:

 Федотиха — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Федотиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Федотиха — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.